Родни Смит:
 Смит, Родни (1966) — американский борец греко-римского стиля.
 Смит, Родни (1860—1947) — проповедник-евангелист.